Гмелинка — село в Старополтавском районе Волгоградской области России, административный центр Гмелинского сельского поселения. На его территории расположена железнодорожная станция Гмелинская Астраханского региона Приволжской железной дороги на линии Красный Кут — Верхний Баскунчак.

Население -

История 
Село основано в 1906 году при строительстве ветки железной дороги от Астрахани до Саратова. Село названо в честь путешественника и естествоиспытателя Самуила Готлиба Гмелина, который по заданию Санкт-Петербургской академии наук изучал местные степи

После образования АССР Немцев Поволжья Гмелинка была включена в состав Палласовского кантона. Согласно переписи населения 1926 года в посёлке и на станции Гмелинская насчитывалось 54 домохозяйства, из них немецких - 12, численность населения составляла 211 человек.

В 1935—1941 годах село являлось центром Гмелинского кантона АССР Немцев Поволжья, образованного из северной части Палласовского кантона. В 1938 году в селе была открыта средняя школа, в 1939 году - районная больница. 

28 августа 1941 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья. Немецкое население депортировано, село было включено в состав Сталинградской области.

В 1941—1950 годах — центр Гмелинского района Сталинградской области. 6 апреля 1944 года Постановлением правительства РСФСР на базе колхозов «1 Мая» села Ниденс (ныне Первомайское), села Иссенбург (Большие Пруды), имени Сталина и имени Ворошилова села Блюменфельд (Цветочное) с центральной усадьбой и производственно-технической базой в селе Гмелинка был создан совхоз "Гмелинский". Главным направлением производственно-экономической  деятельности нового хозяйства стали растениеводство и животноводство. В 1965 году был построен новый элеватор.

Население 
Динамика численности населения по годам:

Примечания 

Населённые пункты Старополтавского района
Места поселения российских немцев
Бывшие районные центры Волгоградской области